Соревнования в плавании на 200 метров на спине (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 14 по 16 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
14 августа 2008, с 20:21 по местному времени (UTC+8)

Полуфиналы 
15 августа 2008, с 10:26 до 10:48 по местному времени

Финал 
16 августа 2008, в 10:03 по местному времени

Примечания

Ссылки 
 Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

На спине, женщины, 200 м